Un collier de posture est, dans les pratiques BDSM, un collier rigide, suffisamment grand pour bloquer le bas du menton. Concrètement, il restreint les mouvements du cou et oblige celui qui le porte à adopter une posture avec la tête droite. 

Les collier de posture sont généralement fabriqués en cuir, mais peut être également faits en métal, caoutchouc ou en plastique (PVC). Les colliers des postures sont souvent décorés et incluent d’autres accessoires BDSM comme des pointes ou des anneaux pour y attacher des liens.

Accessoire BDSM
Collier